Amerikai Egyesült Államok
Wiscasset (statisztikai település, Maine)
Wiscasset (város, Maine)